Шестихино — пассажирско-грузовая железнодорожная станция Ярославского региона Северной железной дороги, находящаяся в поселке Шестихино Ярославской области.

Деятельность 
Станция открыта для грузовой работы. Коммерческие операции, выполняемые на станции: продажа пассажирских билетов.

Движение

Дальнее следование 

(по состоянию на 08.03.2023)

Пригородное сообщение 

(по состоянию на 08.03.2023)

Примечания

Ссылки 
 Расписание поездов дальнего следования на Яндекс. Расписания
 Расписание пригородных поездов на Яндекс. Расписания

Станции Ярославского региона Северной железной дороги